Un taburete es una pieza de mobiliario.

Taburete también puede hacer referencia a:
Taburete Frenesí, modelo de taburete diseñado por Grupo Transatlántico.
Taburete Dúplex, taburete diseñado por Javier Mariscal.
Taburete, banda de pop rock española.
Taburete de sumersión, forma de tortura.
Taburete dorado, trono real y símbolo sagrado de los ashanti.